Dvorce kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Dvorce (ort i Tjeckien, lat 49,83, long 17,55), 
 Dvorce (ort i Tjeckien, Vysočina), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar